The Raven (englisch Der Rabe) steht für:

 The Raven, Originaltitel von Der Rabe (Poe), erzählendes Gedicht von Edgar Allan Poe
 The Raven (Holiday World), Holzachterbahn in der Holiday World in Santa Claus, Indiana
 The Raven: Vermächtnis eines Meisterdiebs, Computerspiel von King Art

Film und Fernsehen:
 The Raven (1915), US-amerikanischer Spielfilm von Charles Brabin (1915) 
 The Raven, Originaltitel von Der Rabe (1935), US-amerikanischer Spielfilm von Louis Friedlander (1935)
 The Raven, Originaltitel von Der Rabe – Duell der Zauberer, US-amerikanischer Spielfilm von Roger Corman (1963)
 The Raven (2006), US-amerikanischer Spielfilm von Ulli Lommel (2006) 
 The Raven (2007), US-amerikanischer Spielfilm von David DeCoteau (2007) 
 The Raven (2010), US-amerikanischer Kurzfilm von Ricardo de Montreuil (2010) 
 The Raven – Prophet des Teufels, US-amerikanischer Spielfilm von James McTeigue (2012)
 Highlander: The Raven, Originaltitel von Raven – Die Unsterbliche, kanadische Fernsehserie (1998)

Musik:
 The Raven, ein Musikalbum von Lou Reed (2003)
 The Raven (Album), ein Musikalbum von The Stranglers (1979)
 The Raven, Lied der britischen Rockband The Alan Parsons Project vom Album Tales of Mystery and Imagination (1976)

Siehe auch:
 Der Rabe
 Raven